Mistrovství Československa silničních motocyklů 1971 se konalo ve 4 objemových třídách, které měly vypsány závody na 4 různých okruzích, přičemž byly započítávány 3 nejlepší výsledky.

Závody 
Z1 = Nové Mesto nad Váhom 23. 5. 1971 - okruh 5 980 metrů;  
Z2 = Litomyšl 6. 6. 1971 - okruh 10 800 metrů;
Z3 = Písek 5. 9. 1971 - okruh 3350 metrů; 
Z4 = Velké Meziříčí 3. 10. 1971 - okruh 4800 metrů;

Body za umístění 
 1. místo - 15 bodů
 2. místo - 12 bodů
 3. místo - 10 bodů
 4. místo - 8 bodů
 5. místo - 6 bodů
 6. místo - 5 bodů
 7. místo - 4 body
 8. místo - 3 body
 9. místo - 2 body
 10. místo - 1 bod

Vysvětlivky
BC = Body celkem 
BZ = Body započítávané
N = náhradníci mimo klasifikaci bez nároku na zisk bodů

Výsledky

Třída do 50 cm³

Třída do 125 cm³

Třída do 250 cm³

Třída do 350 cm³

Literatura 
 Jiří Franek: Mistrovství Československa silničních motocyklů 1954-1992

Mistrovství Československa silničních motocyklů
Motoristické sporty v roce 1971